Ager est un mot latin signifiant « champ cultivé ».

Toponyme 

 ager publicus, ager romanus, ager gallicus, territoires de l’Italie antique romaine ;
 Àger, commune de Catalogne en Espagne.

Prénom 
Ager est un prénom masculin basque.

Patronyme 

 Maurice Ager (1984-) joueur de basket-ball de NBA ;
 Milton Ager (1893-1979), compositeur américain ;
 Nicolas Ager (1568-1634) botaniste français.

Hydronyme 

 Ager, rivière de Haute-Autriche.

Sigle 
AGER peut désigner :
 Département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre.

Patronyme français
Patronyme anglais